Рисовац може бити:

 Рисовац (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Рисовац (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ